La saison 2013 de l'Indonesia Super League est la dix-huitième édition du championnat de première division de football en Indonésie et la cinquième sous le nom d' Indonesia Super League. La compétition regroupe dix-huit équipes, regroupées au sein d'une seule poule où elles s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. Pour permettre la remise en place la saison suivante d'un championnat national unique à 22 clubs (dont 18 issus de la Super League), les trois derniers du classement sont relégués et remplacés par les trois premiers de D2 tandis que le club classé  disputer un barrage de promotion-relégation face au  de deuxième division.

La compétition a été remportée par le Persipura Jayapura, avec seize points d'avance sur Arema Malang et dix-sept sur Mitra Kukar. C'est le quatrième titre de champion de l'histoire du club.

Contrairement à la saison précédente, la fédération indonésienne a attribué les deux places en Coupe de l'AFC aux deux premiers de Super League.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème utilisé pour établir l'ensemble des classements est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 
Le  de Super League affronte le  de Premier Division dans un barrage en match simple pour déterminer le dernier club participant au championnat la saison prochaine.

|}
 Les deux clubs se maintiennent dans leurs championnats respectifs.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Indonésie de football

Liens externes 
 Résultats et classement sur le site RSSSF

Championnat d'Indonésie de football
Indonésie M2
2013 en Indonésie